Ву́лиця Мико́ли Кузнецо́ва — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Кузнецова — вулиця в місті Ровеньки Луганської області.

 Вулиця Кузнецова — колишня назва Високої вулиці в місті Березне.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Джеймса Мейса у місті Вінниця.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в смт Демидівка.

 В Дніпрі:

 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Опанаса Ковпака в Амур-Нижньодніпровському районі.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Тетяни Пати в Самарському районі.

 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Миколи Корищенка в місті Запоріжжя.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Олександра Навроцького в місті Золотоноша.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Дрогобицька у місті Ізюм.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Євгена Карановича в місті Камінь-Каширський.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва Покровської вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Степана Бандери у місті Ківерці.
 Вулиця Миколи Кузнецова — колишня назва вулиці Олеся Бабія в місті Київ.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Сергія Єфремова в місті Кременчук.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Генерала Кузнецова в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Гомберга Мозеса в місті Кропивницький.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Генерала Шухевича в місті Луцьк.
Вулиця Кузнецова — колишня назва Клепарівської вулиці в місті Львів.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва Михайлівської вулиці в смт Млинів.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Григорія Сковороди в місті Олевськ.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Лідії Спаської в місті Острог.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Віталія Чорногора у місті Переяслав.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Миколи Амосова в місті Сарни.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Романа Шухевича в місті Сміла.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва Осінньої вулиці в смт Турійськ.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Платона Майбороди в місті Хмельницький.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва Бігучої вулиці в місті Черкаси.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Богдана Крижанівського в місті Чернівці.
 Вулиця Кузнецова — колишня назва вулиці Олексія Береста в місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей